Сасык-куль, Сасык-Куль, Сасыккуль — топонимы, состоящие из двух тюркских слов: «сасык» — вонючий, «куль» — озеро. Согласно Большой советской энциклопедии, название Сысык-куль носило большое число солёных озёр в Астраханской области, Крыму, некоторых республиках Средней Азии. Ревизские сказки Уфимского уезда в XVIII веке отмечают как минимум два населённых пункта и озеро Сассыккуль.

Озёра 
 Сасык-куль — менее правильное название озера Сасыкколь на востоке Казахстана.
 Сасык-Куль — старое название озера Сасык-Сиваш в Крыму.
 Сасыккуль — озеро в Таджикистане.

Населённые пункты 
 Сасыккуль — населённый пункт рядом с озером Сасыккуль в Таджикистане.
 Сасык-куль — урочище в Казахстане.

См. также 
 Сасыкколь (значения)
 Сасыколи
 Сасык (значения)

Примечания